Đuraševići este un sat din comuna Tivat, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea are 503 locuitori (la recensământul din 1991 erau 295 de locuitori).

Demografie 
În satul Đuraševići locuiesc 401 persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 38,8 de ani (37,9 la bărbați și 39,7 la femei). În localitate sunt 174 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 2,87.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Đuraševići (Tivat) pe Wikimapia

Localități din comuna Tivat